

Art et culture  
 Témoin à charge (Witness for the Prosecution) est une nouvelle d'Agatha Christie publiée en 1933.
 Témoin à charge (Witness for the Prosecution) est une pièce de théâtre d'Agatha Christie, adaptée de la précédente nouvelle, et jouée pour la première fois en 1953.
 Témoin à charge est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie, publié en France en 1969, reprenant des nouvelles ayant été publiées, au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans d'autres recueils de nouvelles.
 Témoin à charge (Witness for the Prosecution) est un film américain réalisé par Billy Wilder en 1957.
 Témoin à charge (Witness for the Prosecution) est un téléfilm américano-britannique réalisé par Alan Gibson en 1982.
 Témoin à charge (Witness Protection) est un téléfilm américain réalisé par Richard Pearce en 1999.
 Témoin à charge (The Witness for the Prosecution) est une mini série de BBC One diffusée en 2016.

Voir aussi 
  série hongkongaise
 Witness
 Prosecution witness